Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. у Дохи одржано је у 12 и 13. марта.

У финалу овог такмичења Француз Теди Тамго поставио је нови светски рекорд са резултатом 17,90 метара.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 14 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
10. март 2010.

Рекорди после завршетка Светског првенства 2010. 
10. март 2010.

Квалификациона норма

Сатница

Победници 

На такмичењу је оборен један континентали рекорд (Азија), светски рекорд сезоне и осам рекорда сезоне седам такмичарки.

Резултати

Квалификације 
Учествовало је 19 такимчара из 14 земаља. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,95 м. У финале је ушло 8 од тога двојица су прескочили квалификациону норму (КВ), шест се пласирало према резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација у троскоку за мушкарце, сајт ИААФ
 Резултати финала у троскоку за муштарце, сајт ИААФ
 Комплетни резултати СП 2010. сајт ИААФ

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани